Noda – wioska w prefekturze Iwate
 Noda – miasto w prefekturze Chiba
 Noda – była miejscowość w prefekturze Kagoshima
 Noda – wioska w Azerbejdżanie